Stratégikon ou Stratègikon peut faire référence à deux ouvrages byzantins :
 Strategikon de Maurice, écrit à la fin du , attribué à l'empereur Maurice.
 Stratégikon de Kékauménos, écrit vers 1070 par l'aristocrate Kékauménos.